Sedan se poate referi la:

 Un tip de automobil: Sedan
 O localitate în Franța: Sedan
 Bătălia de la Sedan (1870)
 Un club de fotbal francez: Sedan